Alturas kan syfta på:

 Alturas, Florida
 Alturas, Kalifornien

Se även 
 Alturas County, ett före detta county i Idaho